David Bates (1809–1870) – amerykański poeta
 David Bates (1840–1921) – angielski malarz
 David Robert Bates (1916–1994) – irlandzki fizyk i chemik
 David Bates (ur. 1945) – brytyjski historyk
 David Bates – australijski pływak
 David Bates (ur. 1996) – szkocki piłkarz